Neosminthurus är ett släkte av urinsekter. Neosminthurus ingår i familjen Sminthuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppstjärtar
Neosminthurus